Life Is Peachy — другий студійний альбом американського гурту Korn, виданий 15 жовтня 1996 року лейблом Epic Records/Immortal Records.

Список пісень 
 "Twist"  	0:49
	"Chi"  	3:54
	"Lost"  	2:55
	"Swallow"  	3:38
	"Porno Creep"  	2:01
	"Good God"  	3:20
	"Mr. Rogers"  	5:10
	"K@#Ø%! (Kunts!)"  	3:02
	"No Place to Hide"  	3:31
	"Wicked (O'Shea Jackson)" (ft. Chino Moreno; Ice Cube Cover)	4:00
	"A.D.I.D.A.S."  	2:32
	"Lowrider (Sylvester Allen, Lee Oskar)" (War cover)	0:58
	"Ass Itch"  	3:39
	"Kill You"  	8:37

Посилання

 

Альбоми Korn
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Epic Records
Музичні альбоми 1996
Жовтень 1996
Альбоми американських виконавців